Лосось
 Лосось (підводний човен)